Гейм — частина матчу в деяких видах спорту.
 Гейм Андрій Костянтинович — нідерландський фізик.